Campagnac puede referirse a: 

 Campagnac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Campagnac, comuna francesa situada en Tarn.